Barbara Bluesberry właściwie Barbara Malinowska (ur. 25 lipca 1991 w Zielonej Górze) – polska wokalistka i kompozytorka, tworząca muzykę z pogranicza bluesa, rocka i country.

Działalność muzyczna 
Na przełomie 2009-2010 zrealizowała nagranie swojego debiutanckiego albumu zatytułowanego "Barbara Bluesberry". W nagraniu uczestniczyli Bartek Łęczycki (harmonijka ustna), Jacek Jaguś (gitara, perkusja), Filip Kozłowski (gitara), Andrzej Stagraczyński (gitara basowa), Arkadiusz Goliwąs (gitara basowa), Piotr Michalak (organy), Piotr Kubiak (keyboard), Piotr Walorski (perkusja) i Agnieszka Senk (harmonijka ustna). Album został wydany w 2010 roku przez niemiecką agencję 7us na terenie krajów Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Holandii oraz Austrii

Przypisy 

Polskie wokalistki rockowe
Polskie wokalistki bluesowe
Ludzie urodzeni w Zielonej Górze
Urodzeni w 1991